Bhután legnagyobb települései:



Fordítás

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Population and Housing Census of Bhutan 2005

Települések listái országok szerint
Bhután földrajza